Тюрбан:

 Тюрбан — чалма; мужской и женский головной убор в виде куска ткани, обмотанного вокруг головы.
 Тюрбан, Шарль (1845—1905) — французский кларнетист.